Фалуди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фалуди, Дьёрдь (1910—2006) — венгерский поэт, прозаик, переводчик.
 Фалуди, Дьёрдь (более известен как Дьёрдь Орт; 1901—1962) — венгерский футболист и тренер.